Il doppio del torneo di tennis Prague Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Rikl e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Tomas Nydahl e Mikael Tillström 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Jan Apell /  Donald Johnson (quarti di finale)
 Juan-Ignacio Garat /  Roberto Saad (primo turno)

 Jean-Philippe Fleurian /  Mathias Huning (quarti di finale)
 Jon Ireland /  John Yancey (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1993